Масиэл () — португальская фамилия. Известные носители:
 Масиэл, Леонел (род. 1982) — португальский футболист, защитник и капитан клуба «Лузитанс».
 Масиэл, Марку (1940—2021) — бразильский государственный и политический деятель, юрист, профессор права, вице-президент Бразилии.
 Масиэл Гонсалвес, Фернандо (род. 1980) — испанский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.